Goya est un nom basque dont l’étymologie d’origine est « goia », mot qui signifie « la hauteur, le sommet ». Goya peut faire référence à :

Patronyme 

 Francisco de Goya (1746-1828), peintre et graveur espagnol ;
 Mona Goya (1909-1961), actrice française ;
 Michel Goya (1962-), militaire et historien français.

Pseudonyme 

 Chantal Goya (1942-), chanteuse et actrice française, Chantal de Guerre pour l'état-civil.

Cinéma et télévision 

 Le prix Goya est la principale récompense espagnole pour le cinéma, nommée d'après Francisco Goya ;
 Les Fantômes de Goya (Goya's Ghosts) est un film de Milos Forman ;
 Goya est un film de Carlos Saura ;
 Goya est un feuilleton télévisé espagnol réalisé par José Ramón Larraz en 1985.

Cuisine 
 Goya Foods, une marque agro-alimentaire de cuisine hispanique présente en Amérique latine et aux États-Unis.
 Le gōya ou gōyā est une sorte de courge amère utilisée dans la cuisine d'Okinawa (Japon), appelée margose en Espagne ?

Autres 
 Le musée Goya est un musée situé à Castres ;
 Le théâtre Goya est un théâtre situé à Barcelone ;
 Goya est une ville d'Argentine ;
 Le Goya est un navire allemand coulé le  par le sous-marin soviétique L 3 ;
 Goya devient à partir de l'époque talmudique le féminin de goy, désignant une gentille c'est-à-dire une non-juive ;
 Prix Goya du premier roman, un prix littéraire français ;
 Goya (guitares), marque américaine de guitares acoustiques et électriques aujourd'hui disparue ;
 Goya est le nom d'une station de métro de Madrid.

Références